Sandfly steht für
Sandmücken englisch
Sandfly Colliery Tramway, Schmalspurbahn in Tasmanien
Sandfly (Schiff)
Geografisches
Sandfly (Georgia)
Sandfly (Tasmanien)
Sandfly Bay
Sandfly (Insel) der Nggela-Inseln, Salomonen